Le mot anglais lifestyle signifie mode de vie ou style de vie.

Lifestyle peut aussi faire référence à :

Musique 
 Lifestyle, chanson de Rich Gang sortie en 2014 ;
 Lifestyle, chanson de Jason Derulo featuring Adam Levine sortie en 2021.

Presse 
 Japan LifeStyle, magazine féminin axé sur le Japon

Entreprise 
 CNL Lifestyle Properties, société civile de placement immobilier

Télévision 
 Lifestyle, chaîne de télévision britannique ;
 BBC Lifestyle, chaîne de télévision anglophone internationale.

Voir aussi 
 Mafia Lifestyle, album studio de Boo-Yaa T.R.I.B.E.
 Lifestyles of the Laptop Café, album studio de James Stinson